Torggler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Torggler (1857–1942), österreichischer Gynäkologie
 Hermann Torggler (1878–1939), österreichischer Porträtmaler
 Ulrich Torggler (* 1970), österreichischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer